Brion oder de Brion ist der Familienname folgender Personen:

 Admiral De Brion (1492–1543), französischer Admiral, siehe Philippe Chabot
 Erhard Brion, um 1621 habsburgischer Oberst 
 Françoise Brion (* 1933), französische Schauspielerin
 Friederike Brion (1752–1813), elsässische Pfarrerstochter, Geliebte von Johann Wolfgang Goethe
 Georg Brion (1873–1950), deutscher Elektroingenieur
 Gustave Brion (1824–1877), französischer Maler

 Jon Brion (* 1963), US-amerikanischer Sänger, Komponist und Musikproduzent
 Jorge Brion (* 1933), Fußballspieler für die Niederländischen Antillen
 Marcel Brion (1895–1984), französischer Schriftsteller und Kunstkritiker
 Simon de Brion, eigentlicher Name von Martin IV. (um 1210–1285), französischer Geistlicher, Papst von 1281 bis 1285

Brion ist der Name folgender Gemeinden:

in Frankreich:
 Brion (Ain)
 Brion (Indre)
 Brion (Isère)
 Brion (Lozère)
 ehemalige Gemeinde Brion (Maine-et-Loire)
 Brion (Saône-et-Loire)
 Brion (Vienne)
 Brion (Yonne)
 Brion-près-Thouet
 Brion-sur-Ource

in Spanien:
 Brión, in der Provinz A Coruña, Galicien

Siehe auch:
 Tomba Brion
 Prion (Begriffsklärung)
 Brione